Zinnia bezeichnet:

 Zinnia, eine Pflanzengattung
 HMS Zinnia (1915), Minensucher der britischen Marine (Stapellauf 1915)
 HMS Zinnia (K98), britische Korvette der Flower-Klasse
 Zinnia (A 961), Führungs- und Versorgungsschiff der belgischen Marine (Stapellauf 1967)